De Soto est un nom de famille espagnol et le nom de plusieurs lieux aux États-Unis, probablement tous nommés d'après l'explorateur Hernando de Soto.

Patronyme 

 Alvaro de Soto (1943-), diplomate péruvien ;
 Domingo de Soto (1494-1560), théologien espagnol ;
 Hernando de Soto (1496 ou 1497-1542), conquistador espagnol ;
 Hernando de Soto (1941-), économiste péruvien ;
 Jesús Huerta de Soto (1956-), économiste espagnol ;
 Luis Barahona de Soto (1548-1595), poète espagnol ;
 Olga de Soto (1972-), danseuse belgo-espagnole ;
 Serafín María de Soto (1793-1862), homme politique espagnol.

Toponyme 

 De Soto en Géorgie ;
 De Soto dans l'Illinois ;
 De Soto dans l'Iowa ;
 De Soto dans le Kansas ;
 De Soto dans le Mississippi ;
 De Soto National Forest dans le Mississippi ;
 De Soto dans le Missouri ;
 De Soto  dans le Nebraska ;
 De Soto, dans le Wisconsin ;
 Fort De Soto Park à St. Petersburg en Floride.

Autre 
 DeSoto, une marque d'automobiles de la Chrysler Corporation : DeSoto